Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2013 года проходил в Астане (Казахстан) 21-26 июня. Это был 44-й мужской и 25-й женский чемпионат Азии.

Участники 
В чемпионате участвовали 136 атлетов из 18 стран Азии.

  (13)
  (15)
  (15)
  (11)
  (8)
  (2)

  (4)
  (15)
  (8)
  (2)
  (2)
  (11)

  (1)
  (3)
  (3)
  (5)
  (4)
  (14)

Победители

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Распределение больших наград

Распределение больших и малых наград

Рейтинг команд

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 В Астане проходит Чемпионат Азии
 Результаты
 Стартовый протокол

2013
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Казахстане
Международные спортивные соревнования в Астане
Июнь 2013 года
2013 год в тяжёлой атлетике